Славковые муравьянки () — род птиц из семейства полосатых муравьеловок (Thamnophilidae).

Список видов 
По данным Объединённой таксономической информационной службы род насчитывает 22 вида:

Галерея

Примечания 

Типичные муравьеловковые
Роды птиц